Wasp è una parola inglese che significa "vespa", ma può indicare anche:

Astronomia
WASP – Wide Angle Search for Planets, consorzio scientifico per la ricerca di esopianeti

Cinema
Wasp – cortometraggio di Andrea Arnold

Marina e Aeronautica
WASP – organizzazione pionieristica di donne pilota attiva durante la seconda guerra mondiale
Wasp – motore aeronautico prodotto dalla società Pratt & Whitney.
Classe Wasp – classe di navi da sbarco della United States Navy
Westland Wasp – elicottero britannico

Personaggi
Wasp – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Vespa Vermiglia (Red Wasp) – personaggio dei fumetti Disney

Sigle
WASP – acronimo di White Anglo-Saxon Protestant
W.A.S.P. – gruppo heavy metal statunitense
WaSP – Web Standards Project, gruppo dedicato a promuovere l'uso degli standard web raccomandati dal W3C

Pagine correlate
 The Wasp
 USS Wasp

Altri progetti